{{Ficha de campeonato
|nombre          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1966
|nombre_original = Taça Brasil 1966
|imagen          = 
|imagen_tamaño   = 275px
|imagen_pie      = 
|país            =  Brasil
|categoría       = Fútbol
|fecha           = 10 de julio de 19667 de diciembre de 1966
|edición         = 8.ª edición
|página web      = 
|primero         =  Cruzeiro (1º título)
|segundo         =  Santos
|tercero         =  Náutico
|cuarto          = 
|participantes   = 22
|partidos        = 47
|goles           = 149 
|est_nombre1   = Máximo goleador
|est1          =  Bita (Náutico) y Toninho Guerreiro (Santos) (10 goles)
|Ascendidos      = 
|Descendidos     = 
|anterior        = Campeonato Brasileño de Fútbol 1965
|actual          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1966
|siguiente       = Campeonato Brasileño de Fútbol 1967
}}

El Campeonato Brasileño de Fútbol 1966, oficialmente Taça Brasil''' fue el octavo torneo válido para el Campeonato Brasileño de Serie A. Fue organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol con la finalidad de elegir el campeón brasileño de fútbol de 1966 que sería el representante de Brasil en la Copa Libertadores 1967, la octava edición de dicha competencia.

El torneo reunió a 22 Campeones estaduales del país, comenzó el 10 de julio de 1966 y finalizó el 7 de diciembre del mismo año. El Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais ganó el campeonato, al vencer en la final el Santos Futebol Clube.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 futpedia.globo.com - campeonato - taca-brasil 1966 

Brasil en 1966
Fútbol en 1966
1966